Бонинский земляной дрозд () — исчезнувший вид птиц из семейства дроздовых. Иногда его помещают в монотипический род Cichlopasser. Обитал на острове Титидзима (острова Бонин). Возможно, птицы гнездились на земле. Пять экземпляров находятся в музеях, в том числе два в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге.

Вымирание 

В 1827 году экспедиция Бичи не обнаружила вид. В 1828 году Киттлиц собрал пять особей, став единственным натуралистом, который наблюдал представителей вида. Вымерли, возможно, вскоре после 1830 года из-за хищничества интродуцированных видов млекопитающих и утраты среды обитания.

Примечания

Ссылки 
 Kittlitz, Heinrich von (1830): [Description of Zoothera terrestris]. Mem. presentes a l’Acad. Imp. des Sci. de St. Petersbourg par divers savants, etc. 1(3): 244, plate 17. 
 3D изображение представителя вида RMNH 89298 в Naturalis, в Лейдене (требует QuickTime плагин браузера).

†
†
†
†
Виды животных, вымерших после 1500 года
Вымершие воробьинообразные